Победитель турнира 2018 года швейцарец Роджер Федерер проиграл в четвёртом круге Стефаносу Циципасу.

Победитель турнира 
Победителем турнира стал Новак Джокович из Сербии. Это его 15-й титул на турнирах Большого шлема и седьмой — в Австралии. Ранее он побеждал на Australian Open в 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 и 2016 годах.

Посев 

  Новак Джокович (титул) 
  Рафаэль Надаль (финал)
  Роджер Федерер (четвёртый круг)
  Александр Зверев (четвёртый круг)
  Кевин Андерсон (второй круг)
  Марин Чилич (четвёртый круг)
  Доминик Тим (второй круг)
  Кэй Нисикори (четвертьфинал)
  Джон Изнер (первый круг)
  Карен Хачанов (Третий круг)
  Борна Чорич (Четвёртый круг)
  Фабио Фоньини (Третий круг)
  Кайл Эдмунд (Первый круг)
  Стефанос Циципас (Полуфинал)
  Даниил Медведев (Четвёртый круг)
  Милош Раонич (Четвертьфинал)
  Марко Чеккинато (Первый круг)
  Диего Шварцман (Третий круг)
  Николоз Басилашвили (Третий круг)
  Григор Димитров (Четвёртый круг)
  Давид Гоффен (Третий круг)
  Роберто Баутиста Агут (Четвертьфинал)
  Пабло Карреньо Буста (Четвёртый круг)
  Чон Хён (Второй круг)
  Денис Шаповалов (Третий круг)
  Фернандо Вердаско (Третий круг)
  Алекс де Минор (Третий круг)
  Люка Пуй (Полуфинал)
  Жиль Симон (Второй круг)
  Гаэль Монфис (Второй круг)
  Стив Джонсон (первый круг)
  Филипп Кольшрайбер (второй круг)

Специальные приглашения в основу (WC) 

  Алекс Болт (Третий круг)
  Джеймс Дакворт (Первый круг)
  Джейсон Кублер (Первый круг)
  Чже Ли (Первый круг)
  Марк Полманс (Первый круг)
  Алексей Попырин (Третий круг)
  Джек Сок (Первый круг)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Второй круг)

Защищённый рейтинг (PR) 

  Стив Дарси (PR 90) (Первый круг)
  Энди Маррей (PR 2) (Первый круг)
  Янко Типсаревич (PR 88) (Первый круг)

Победители квалификационного отбора (Q) 

 Тацума Ито (Первый круг)
  Кристофер Юбэнкс (Первый круг)
  Бьорн Фратанджело (Первый круг)
  Дэниел Эванс (Второй круг)
  Хенри Лааксонен (Второй круг)
  Праджнеш Гуннесваран (Первый круг)
  Глеб Сахаров (Первый круг)
  Стефано Травалья  (Второй круг)
  Рудольф Моллекер (Первый круг)
  Танаси Коккинакис (Первый круг)
  Ллойд Харрис (Первый круг)
  Лука Ванни (Первый круг)
  Митчелл Крюгер (Первый круг)
  Виктор Троицки  (Второй круг)
  Камил Майхшак (Первый круг)
  Миомир Кецманович (Первый круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Квалификационный раунд

Квалификация

Посев игроков 

  Лоренцо Сонего
  Феликс Оже-Альяссим
  Ричардас Беранкис
  Паоло Лоренци
  Каспер Рууд
  Праджнеш Гуннесваран
  Лукаш Лацко
  Рубен Бемельманс
  Хуан Игнасио Лондеро
  Питер Полански
  Ллойд Харрис
  Джейсон Джанг
  Марко Трунгеллити
  Маркос Багдатис
  Янник Маден
  Миомир Кецманович
  Тьягу Монтейру
  Кантен Алис
  Маттиас Бахингер
  Адриан Менендес-Масейрас
  Рамкумар Раманатхан
  Сергей Стаховский
  Рожериу Дутра да Силва
  Бьорн Фратанджело
  Симоне Болелли
  Карлос Берлок
  Стефано Травалья
  Ноа Рубин
  Деннис Новак
  Констан Лестьенн
  Лукаш Росол
  Танаси Коккинакис

Первая группа

Победитель группы -  Тацума Ито

Вторая группа

Победитель группы -  Кристофер Юбэнкс

Третья группа

Победитель группы -  Бьорн Фратанджело

Четвёртая группа

Победитель группы -  Дан Эванс

Пятая группа 

Победитель группы -  Генри Лааксонен

Шестая группа 

Победитель группы -  Праджнеш Гуннесваран

Седьмая группа 

Победитель группы -  Глеб Сахаров

Восьмая группа 

Победитель группы -  Стефано Травалиа

Девятая группа 

Победитель группы -  Рудольф Моллекер

Десятая группа 

Победитель группы -  Танаси Коккинакис

Одиннадцатая группа 

Победитель группы -  Ллойд Харрис

Двенадцатая группа 

Победитель группы -  Лука Ванни

Тринадцатая группа 

Победитель группы -  Митчелл Крюгер

Четырнадцатая группа 

Победитель группы -  Виктор Троицки

Пятнадцатая группа 

Победитель группы -  Камиль Майхжак

Шестнадцатая группа 

Победитель группы -  Миомир Кецманович

Открытый чемпионат Австралии по теннису 2019